Tzajalchén kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tzajalchén, Chamula, Chiapas, 
 Tzajalchén, San Juan Cancuc, Chiapas,